

Географические названия 
Милденхолл () — название нескольких населённых пунктов, авиационной базы Королевских ВВС Великобритании и фамилии людей.

Населенные пункты 
 Милденхолл — город в графстве Суффолк в Англии;
 Милденхолл (Уилтшир) — деревня и община на реке Кеннет графства Уилтшир в Англии;

Авиация 
 Милденхолл (авиабаза) — авиационная база Королевских ВВС Великобритании

Люди 
 Милденхолл, Уильям Джеймс — австралийский фотограф